Никола́й Никола́евич Соколо́в:
 Соколов, Николай Николаевич (1826—1877) — русский химик.
 Соколов, Николай Николаевич (1875—1923) — русский советский филолог.
 Соколов, Николай Николаевич (1902—1975) — русский советский генетик.
 Соколов, Николай Николаевич (1930—2009) — советский легкоатлет.
 Соколов, Николай Николаевич (1895—1977) — советский учёныйгеоморфолог.